

Anno 
 115 o 115 a.C.

Codici 
 115  – Codice che designa l'Osservatorio astrofisico speciale dell'Accademia russa delle scienze presso Zelenčukskaja, in Siberia (Russia)

Matematica 
 115 – numero

Telefonia 
 115 –Numero telefonico per il Pronto intervento dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco italiano, dove non è attivo il numero unico europeo 112.

Trasporti 
 Rover 115, automobile prodotta dal gruppo Rover tra il 1995 e il 1997

Chimica 
 Moscovio – l'elemento 115 della tavola periodica degli elementi.